Анаксимандр:

 Анаксимандр — древнегреческий философ, представитель милетской школы натурфилософии, ученик Фалеса Милетского и учитель Анаксимена.
 Анаксимандр — древний ударный кратер у северо-западного края видимой стороны Луны.